Die Tyresö Royal Crowns sind ein American-Football-Team in der schwedischen Gemeinde Tyresö. Sie spielen 2022 in der Superserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Football.

Geschichte 
Der Verein wurde am 8. März 1990 von den Gymnasiasten Andreas Ehrenreich und Martin Engdahl mit 98 footballinteressierten Mitgliedern gegründet. Am ersten Juni 1991 fand das erste Spiel bei den Täby F2 Flyers statt. Seit dem Aufstieg in die Superserien acht Jahre später hat der Verein eine Meisterschaft (2001) gewonnen.

Erfolge/Platzierungen

Jugend

U21 
Die Altersgruppe existiert nicht mehr.
Nur zweimal gespielt (gegen Helsinki Roosters und Helsinki Wolverines)

U19 
 Schwedischer Meister 2009, 2010, 2011, 2018
 Vizemeister 2002, 2003, 2013, 2021

U17 
Keine Meisterschaften

U16 
Die Altersgruppe existiert nicht mehr.
 Schwedischer Meister 2003
 Vizemeister, 1999, 2000, 2002, 2006

U15 
Keine Meisterschaften

U13 
In der Altersklasse werden keine nationalen Meisterschaften gespielt

U11 
In der Altersklasse werden keine nationalen Meisterschaften gespielt

Schwedisches American-Football-Team
Sport (Gemeinde Tyresö)
Gegründet 1990